Тереро Гранде има више значења:

 Тереро Гранде (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тереро Гранде (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тереро Гранде (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику